Сокращение DB, Db, dB или db может означать:

 Децибел (dB, дБ) — десятая часть бела, единицы логарифмического отношения физической величины к одноимённой физической величине.
 Дубний (Db) — 105-й элемент таблицы Менделеева (до 1997 года в СССР и России известен как Нильсборий, Ns).
 База данных ():
 .db? — расширения имени файла, как правило, различных форматов баз данных.
 DB2 — семейство программных продуктов в области управления информацией.
 db4o (db4objects) — встраиваемая система управления базами данных для объектов с открытым исходным кодом.
 Berkeley DB (BDB) — высокопроизводительная встраиваемая база данных, реализованная в виде библиотеки.
 OLE DB () — набор интерфейсов, основанных на COM, для обращения к данным, хранимым в разных источниках.
 ODBC () — программный интерфейс (API) доступа к базам данных.
 DB — изначально вариант компьютерного электрического разъёма в форме буквы D с 25 контактами (наряду с DA, DC, DD и DE). Впоследствии, ввиду первоначально наибольшей распространённости именно формата DB, сокращение DB распространилось на все варианты разъёма, при этом числовой суффикс означает количество контактов в разъёме: DB-15, DB-9 и т. п.
 DB 120 — вариант названия электровозов Германии серии BR 120.
 Предприятия:
 Deutsche Bahn — основной железнодорожный оператор Германии.
 Daimler-Benz — одно из бывших названий германского концерна Daimler; аббревиатура использовалась в названиях изделий — например, авиационный двигатель DB 601.
 Deutsche Bank («Дойче банк») — крупнейший частный немецкий банк.
 The Daily Bugle — вымышленная газета из комиксов Marvel Comics.